Rhodiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Rhodium und Sauerstoff:

Rhodium(III)-oxid, Rh2O3
Rhodium(IV)-oxid, RhO2
Rhodium(VI)-oxid, RhO3 (nur in der Gasphase bekannt)